Une roubine est un terme générique désignant les « terres noires », forme d'érosion aréolaire des marnes noires callovo-oxfordiennes affleurantes, à la suite de la destruction des sols.
Une roubine est un petit canal d'irrigation ou d'assainissement, terme employé dans le Sud-Est de la France, en Camargue notamment. Synonymes : rigole, filiole.

Hydronymie 
la Roubine est une rivière de Vaucluse qui prend sa source au pied des monts de Vaucluse, dans la vallée du Calavon, se dirige vers le sud-est avant de confluer en rive droite dans l'Imergue ;
la Roubine, affluent de la Robine (commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux) ;
la Roubine de Tiran rivière française, affluent de la Durance ;

Patronymie 
Isaak Roubine (1886-1937) est un économiste russe puis soviétique spécialiste de la théorie de la valeur dans le marxisme.

Annexes

Articles connexes 
Roubine Tioumen : club de hockey sur glace russe.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références